Les Thecostraca sont une sous-classe d'arthropodes du sous-embranchement des crustacés.

Liste des ordres 
Selon  :
 infra-classe des Ascothoracida Lacaze-Duthiers, 1880
 ordre des Dendrogastrida Grygier, 1987
 ordre des Laurida Grygier, 1987
 infra-classe des Cirripedia Burmeister, 1834 - bernacles
 super-ordre des Acrothoracica Gruvel, 1905
 ordre des Apygophora Berndt, 1907
 ordre des Pygophora Berndt, 1907
 super-ordre des Rhizocephala Müller, 1862 - sacculines
 ordre des Akentrogonida Häfele, 1911
 ordre des Kentrogonida Delage, 1884
 super-ordre des Thoracica Darwin, 1854
 ordre des Cyprilepadiformes Buckeridge & Newman, 2006 †
 ordre des Ibliformes Buckeridge & Newman, 2006
 ordre des Lepadiformes Buckeridge & Newman, 2006 - anatifes
 ordre des Scalpelliformes Buckeridge & Newman, 2006 - pouce-pieds
 ordre des Sessilia Buckeridge & Newman, 2006 - balanes
 infra-classe des Facetotecta Grygier, 1985
 genre Hansenocaris Îto, 1985

Références taxinomiques

Notes et références 

 Thecostraca
Sous-classe d'arthropodes (nom scientifique)